La Fiesta de la cosecha de vino de Pezinok ( o Vinobranie Pezinok) es un festividad anual de la ciudad de Pezinok, que tiene lugar en las calles del centro de la ciudad y siempre el tercer fin de semana largo de septiembre, es decir del viernes al domingo.

Historia

Los primeros informes sobre las fiestas de la cosechas de vino provienen de siglo XIII. Durante la recesión económica a finales del siglo XIX y XX, los inicios de los peladores se celebraron sólo en bar de vinos. En 1934, el ayuntamiento decidió restaurar las añadas de Pezinok.  Justo antes de la segunda guerra mundial esta tradición se interrumpió y no fue hasta 1958 que se empezaron a organizar las nuevas añadas de Pequeños Cárpatos.
Hasta 2004, la ciudad de Pezinok y la ciudad de Modra se alternaron para asegurarlos. Desde ese año, se han organizado en Pezinok todos los años.

Referencias

Pezinok
Fiestas